Albrekt av Sachsen kan syfta på:

* Albrekt I av Sachsen (omkring 1175–1260/1261), kurfurste och hertig av Sachsen-Wittenberg
 Albrekt II av Sachsen-Wittenberg (omkring 1250–1298), kurfurste och hertig av Sachsen-Wittenberg
 Albrekt III av Sachsen-Wittenberg (omkring 1375–omkring 1422), kurfurste och hertig av Sachsen-Wittenberg
 Albrekt av Sachsen-Wittenberg (död 1385), furste av Lüneburg
 Albrekt III av Sachsen-Meissen (1443–1500), hertig av Sachsen och markgreve av Meissen
 Albrekt av Sachsen-Coburg (1648–1699), hertig av Sachsen-Coburg
 Albrekt av Sachsen-Eisenach (1599–1644), hertig av Sachsen-Eisenach
 Albrekt av Sachsen-Weißenfels (1659–1692), prins av Sachsen-Weissenfels

Se även 
 Georg Albrekt av Sachsen-Weissenfels-Barby (1695–1739), hertig av Sachsen-Weissenfels-Barby
 Albert av Sachsen (olika betydelser)